Эскадренные миноносцы типа «Се́лла» — тип эскадренных миноносцев Королевского итальянского флота, построенных в середине 1920-х годов. Являлись развитием миноносцев типа «Куртатоне».

Двухтрубные эсминцы имели выраженный полубак, вооружены двумя 120-мм спаренными артиллерийскими установками и двумя 533-мм торпедными аппаратами расположенными вдоль центральной линии.

Всего было построено 4 корабля. Два эсминца этого типа в марте 1940 года были проданы Швеции, с двух оставшихся вскоре после начала войны были сняты 40-мм автоматы, взамен установлены четыре (4 × 1) 20-мм/75 автомата. Кроме того, на эсминцах установили 2 бомбомёта.

Конструкция 
Спаренные установки артиллерии главного калибра в середине 20-х годов на вооружении эсминцев имелись только в итальянском флоте. Между тем, эти установки имели свои недостатки. К ним можно отнести трудности в реализации максимально возможной скорострельности, так как требовалось обеспечить двойную подачу боезапасов.

Служба 
Во время войны эсминцы «Франческо Криспи» и «Куинтино Селла» базировались на острове Лерос и принимали участие в операциях по обороне островов Додеканес.

25 марта 1941 года «Криспи» и «Селла» доставили к бухте Су́да (на острове Крит) шесть взрывающихся катеров (10-я флотилия MAS), которые провели атаку находившихся там британских кораблей. В результате атаки был тяжело поврежден и затоплен тяжёлый крейсер «Йорк».

Список кораблей

Примечания

Источники 
 
 

Эскадренные миноносцы Италии периода Второй мировой войны
Миноносцы Швеции
Эскадренные миноносцы по типам